Хегази, Ахмед (род. 1991) — египетский футболист.
 Хегази, Ахмед Гаффер (род. 1948) — египетский микробиолог и иммунолог, фармаколог — специалист по продуктам пчеловодства и апитерапии, ветеринар.